Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 602 dans le monde.

 RS-602 au Brésil
 Route européenne 602 en France 
 Route nationale 602 en France